Raimondo del Balzo d'Avellino (+ 1321) – 2º conte di Avellino
 Raimondo del Balzo (1303-1375) – 2º conte di Soleto
 Raimondo Orsini Del Balzo detto Raimondello (1361-1406) – principe di Taranto
 Raimondo del Balzo di Presenzano (1898-1969) – cardinale italiano
 Raimondo Del Balzo (1939-1995) – regista italiano